Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Miszyn – rosyjski zapaśnik 
 Aleksiej Miszyn – radziecki łyżwiarz figurowy, olimpijczyk
 Andriej Miszyn – rosyjski bokser, olimpijczyk
 Dienis Miszyn – rosyjski i azerski zapaśnik
 Jewgienij Miszyn – rosyjski kulturysta, trójboista siłowy, model, osobisty trener
 Mamert Miż-Miszyn – polski oficer, dziennikarz, działacz emigracyjny
 Wasilij Miszyn – rosyjski konstruktor rakietowy i lotniczy
 Wiktor Miszyn – radziecki działacz partyjny i komsomolski